Morning Has Broken (lied), een single van Cat Stevens uit 1972
 Morning Has Broken (album), een studioalbum van Rick Wakeman